Giorgio Bocchino (1913-1995), escrimeur italien
Italo Bocchino (né en 1967), homme politique italien
Riccardo Bocchino (né en 1988), joueur de rugby à XV italien

Bocchino peut également désigner un surnom:
 Bocchino Belforti, seigneur de Volterra de 1348 à 1361.